The Ultimate Collection или Ultimate Collection — названия музыкальных сборников:

 The Ultimate Collection (альбом Ace of Base)
 The Ultimate Collection (альбом Гарта Брукса)
 The Ultimate Collection (альбом Донны Саммер, 2003)
 The Ultimate Collection (альбом Донны Саммер, 2016)
 The Ultimate Collection (альбом Уитни Хьюстон)